Zasada superpozycji - (zasada niezależności działania obciążeń):

Skutki jednoczesnego działania wielu sił (obciążeń) na układ (ciało lub ustrój) są prostą sumą skutków działania wszystkich sił (obciążeń) z osobna. 

Ciało lub ustrój podlegające zasadzie superpozycji nazywamy liniowym.

Wytrzymałość materiałów